Toxischeshocksyndroom, een infectieziekte
 The Society Shop, een Nederlandse winkelketen
 Trafic Separation Scheme oftewel een verkeersscheidingsstelsel